Berlin International Gaming (BIG) — это немецкая киберспортивная организация, основанная 2 января 2017 года и на данный момент насчитывающий игроков в шести различных играх.

Изначально организация состояла только из одной команды Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), но 13 октября 2017 года начала добавлять больше игр в свое портфолио. После длительного периода чисто международной ориентации в конце 2019 года было объявлено, что они хотят снова принять участие в чемпионате Германии по CS:GO. В 2018 и 2019 годах организация получила награду «Лучшая национальная команда» от немецкого сайта CS:GO 99damage. Летом 2020 года они заняли первое место в мировом рейтинге HLTV. Команда CS:GO была названа немецкой командой года 2020 по версии сайта 99damage. В ESL Pro League 2021 команда по CS:GO неожиданно вылетела в предварительном раунде. На PGL Major Stockholm в 2021 году состав также потерпел неудачу на этапе Challenger. Команда League of Legends несколько раз выигрывала высший немецкий дивизион Премьер-лиги, последний раз в финале против Penta Sports на Summer Split 2021.

Подразделения

Counter-Strike: Global Offensive

BIG Academy

Достижения

Counter-Strike: Global Offensive

Примечания